Reichsbahnlager bezeichnet

 Reichsbahnlager Blankenfelde-Nord (Berlin)
 Gänsmühle (Nieder-Wöllstadt), frühere Mühle und dann Reichsbahnlager „Gänsmühle“ für russische und ukrainische Zwangsarbeiter
 Reichsbahnlager Großziethen
 Reichsbahnlager Halle VIII und Lager Eisteichstraße im Fischereihafen von Bremerhaven/ Wesermünde
 Reichsbahnlager Minden
 Reichsbahnlager Wuhlheide
 Reichsbahnlager Berlin-Marienfelde, Daimlerstraße Ecke Säntisstraße

Siehe auch:
 Zwangsarbeiterlager Neuaubing